Жюлі Алар-Декюжі і Ай Суґіяма були чинними чемпіонками, але того року не брали участі.

Анна Курнікова і Барбара Шетт виграли титул, перемігши у фіналі пару Ліза Реймонд і Ренне Стаббс з рахунком 6–2, 7–5.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Ліза Реймонд /  Ренне Стаббс (фінал)
 Анна Курнікова /  Барбара Шетт (чемпіонки)
 Ліндсі Девенпорт /  Коріна Мораріу (чвертьфінал)
 Аманда Кетцер /  Кімберлі По (півфінал)

Сітка

Кваліфікація

Сіяні пари 
Обидві сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

  Труді Мусгрейв /  Бріанн Стюарт (кваліфікантки)
  Маріана Діас-Оліва /  Марія Венто (2-ге коло)

 Кваліфікувалися 

  Труді Мусгрейв /  Бріанн Стюарт

Сітка 
 ''NB: У перших двох колах застосовано альтернативний формат підрахунку очок.

Посилання 
 Adidas International 2001 Women's Doubles Draw 

Жінки, парний розряд
Парний розряд